

Топоніми 
Район Аой

Персоналії 
Аой — японське ім'я.

Японські імена